El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1978 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 32 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en The Checkerdome de San Luis, Misuri.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Kentucky, que conseguía su cuarto título, derrotando en la final a la Universidad Duke, que disputaba su segunda final.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Midwest region

Mideast region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto 

Q = invitación automática por clasificación
L = invitaciones libres

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1978
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA